Todd kan som auktorsförkortning betyda:

 Walter Edmond Clyde Todd
 Robert Bentley Todd

Robotskapade auktorsförkortningar